Det ist 
 als  die Determinante, eine spezielle Funktion in der Linearen Algebra 
 eines der Mainzelmännchen
 in angelsächsischen Ländern eine Kurzform der Funktionsbezeichnung Detective bei den Polizeibehörden

In der Form det. die Abkürzung für 
 lateinisch determinavit ‚hat bestimmt‘, in wissenschaftlichen Sammlungen als Angabe vor dem Eigennamen für den Bestimmer eines Lebewesens

DET ist die Abkürzung für:
 Coleman A. Young International Airport, in Detroit, USA (IATA-Code) 
 Diethyltartrat (Weinsäurediethylester) in der Chemie
 Diethyltryptamin, eine psychotrope Substanz
 Detection Error Trade-off in der Biometrie 
 Differentielle Emotionstheorie in der Psychologie 

DET